Straub Péter (1972–) régész
Straub Péter (1977–) színművész